Merval o MERVAL puede referirse a:

 Mercado de Valores de Buenos Aires;
 su índice Merval;
 Metro Regional de Valparaíso, antiguo sistema de metro que operaba en la Región de Valparaíso.
 Merval, localidad francesa.

MERVAL